A Lagoa Azul — filme estadunidense de 1980
Blue Lagoon: The Awakening — telefilme estadunidense de 2012
Lagoa Azul (Islândia) — spa na Islândia

Toponímia do Brasil 
Lagoa Azul (Osvaldo Cruz) — distrito

Bairros
Lagoa Azul (Natal)
Lago Azul (Manaus) — também conhecido como Lagoa Azul

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos